Il campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile 2007-2008 è stato il ventottesimo organizzato in Italia.

La Geas Sesto San Giovanni torna in Serie A1 a distanza di vent'anni dall'ultima partecipazione; il Basket Club Fratta Umbertide viene promosso per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Formula 
Le trentadue squadre sono state suddivise in due gironi all'italiana su base geografica, con partite di andata e ritorno. Alla fine della stagione regolare, le prime quattro dei due gironi si giocano due promozioni tramite i play-off; le squadre classificatesi tra l'11º e il 14º posto si contendono i quattro posti validi per la salvezza tramite i play-out; le ultime due retrocedono in Serie B d'Eccellenza.

Partecipanti 

Girone Nord:

Girone Sud:

 Valdarno

Stagione regolare

Girone Nord

Classifica 

Legenda:
  Promossa dopo i play-off in Serie A1 2008-2009.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Ammesse ai play-out.
  Ammesse ai play-off o ai play-out.
  Retrocessa dopo i play-out in Serie B d'Eccellenza 2008-2009. 
      Retrocessa direttamente in Serie B d'Eccellenza.

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Risultati

Calendario

Girone Sud

Classifica 

Legenda:
  Promossa dopo i play-off in Serie A1 2008-2009.
      Ammesse ai play-off promozione.
      Ammesse ai play-out.
  Ammesse ai play-off o ai play-out.
  Retrocessa dopo i play-out in Serie B d'Eccellenza 2008-2009. 
      Retrocessa direttamente in Serie B d'Eccellenza.

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Risultati

Calendario

Play-off

Semifinali 

|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Nord

|-
|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Sud

Finali 

|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Nord

|-
|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Sud

Play-out 
In una prima fase si disputano, per ogni girone, i seguenti incontri al meglio delle tre partite: 11ª-12ª e 13ª-14ª. La perdente di quest'ultima serie retrocede, mentre la vincente affronta, nella seconda fase, la perdente della prima serie. La squadra uscita sconfitta da questa serie finale, al meglio delle tre partite, retrocede.

Prima fase 

|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Nord

|-
|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Sud

Seconda fase 

|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Nord

|-
|colspan="6" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Girone Sud

Verdetti 
  Promossa in Serie A1: GEAS Basket
Formazione: Jelena Tomanovic, Giulia Arturi, Annalisa Censini, Chiara Scattini, Vera Ponchiroli, Selene Marulli, Alessandra Calastri, Veronica Schieppati, Martina Crippa, Michela Frantini, Mariella Arnaboldi, Yadiletsy Ríos, Marta Tresoldi. Allenatore: Roberto Galli.
  Promossa in Serie A1: Basket Club Fratta Umbertide
Formazione: Lorenza Cavalaglio, Barbara Granturchelli, Valentina Baldelli, Valeria Carnemolla, Debora Cecchetti, Flavia Carluccio, Laura Gelfusa, Angela Arcangeli, Giulia Monsignori, Monica Bonafede, Alessia Fortunati, Selma Delibašić, Valentina Donvito, Marika Zanardi, Irene Lepri, Arianna Rossi, Debora Danzi, Marta Savelli. Allenatore: Alessandro Contu
  Retrocesse in Serie B d'Eccellenza: Pallacanestro Interclub, Ivrea Basket Team, Palestrina Basket Femminile, Pallacanestro Valdarno e dopo i play-out Basket Carugate, Basket Club Valtarese 2000, Mercede Basket Alghero, Nuova Pallacanestro Battipaglia.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2008 A2